Michael Murphy (1924–1996) ír katolikus püspök
Michael Murphy (1938) amerikai színész
Mike Murphy (1941) ír műsorvezető, színész, kommentátor
Mike Murphy (1950) válogatott kanadai jégkorongozó, edző
Michael Murphy (1973) ausztrál műugró, olimpikon
Mike Murphy (1989) kanadai jégkorongozó, kapus